Жумагали — тюркское мужское имя, фамилия и наименование населённых пунктов.

Населённые пункты 
 Жумагали — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Жумагали — село в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области.

Фамилия 
 Жумагали, Нурдаулет Максутович (род. 1999) — казахстанский пловец-паралимпиец.